Люрса, Андре (André Lurçat; 1894—1970) — французский архитектор.
 Люрса, Жан (1892—1966) — французский художник, реформатор шпалерного искусства.